Moncur ist der Familienname folgender Personen:

 Avard Moncur (* 1978), Leichtathlet von den Bahamas
 George Moncur (* 1993), englischer Fußballspieler

 John Moncur (* 1966), englischer Fußballspieler